|-
| 137901 - ||  || 12 ianuarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 137902 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137903 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137904 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137905 - ||  || 12 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137906 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137907 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137908 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137909 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137910 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137911 - ||  || 8 ianuarie 2000 ||  || , 
|-
| 137912 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137913 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 137914 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137915 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137916 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137917 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137918 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137919 - ||  || 28 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 137920 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137921 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137922 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137923 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
|  ||  || 26 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137925 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 137926 - ||  || 27 ianuarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 137927 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137928 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137929 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137930 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137931 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137932 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137933 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137934 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137935 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137936 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137937 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 137938 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137939 - ||  || 31 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137940 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137941 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137942 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137943 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137944 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137945 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137946 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137947 - ||  || 4 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 137948 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137949 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137950 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137951 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137952 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137953 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137954 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137955 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137956 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137957 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137958 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137959 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137960 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137961 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137962 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137963 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137964 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137965 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137966 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137967 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137968 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137969 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137970 - ||  || 4 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 137971 - ||  || 5 februarie 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 137972 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137973 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137974 - ||  || 7 februarie 2000 ||  || 
|-
| 137975 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137976 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137977 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137978 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137979 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137980 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137981 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137982 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137983 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137984 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137985 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137986 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137987 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137988 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137989 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137990 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137991 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137992 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137993 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137994 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137995 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137996 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137997 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137998 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137999 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138000 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-